Фёдор Тара́сов:
 Тарасов, Фёдор Ефремович (1924—1992) — Герой Советского Союза.
 Тарасов, Фёдор Иванович (1907—1988) — советский учёный-изобретатель.
 Тарасов, Фёдор Илларионович (1915—1944) — советский артиллерист, командир полка, подполковник, Герой Советского Союза.